Ajdič ist der Familienname folgender Personen:

 Alojz Ajdič (* 1939), slowenischer Komponist und Klarinettist
 Andrej Ajdič (1937–2022), slowenischer Maler, Graphiker und Bildhauer